Zeppelin-Gymnasium steht für

 das Zeppelin-Gymnasium in Lüdenscheid, siehe Zeppelin-Gymnasium (Lüdenscheid)
 Zeppelin-Gymnasium Stuttgart